Le mot manchon peut renvoyer à :
 Manchon à incandescence, gaine de tissu incombustible ;
 Manchon grillagé, dont le manchon de protection en viticulture, élément de protection ;
 Manchon, protège-mains recouvert d'une fourrure.
Manchon de sertissage pour câbles : courte portion  de tube épais de section ovale en métal déformable permettant de constituer une boucle de câble métallique puis de le sertir avec un outil adapté (pince , presse hydraulique, presse à marteler) . On parle parfois de manchons Talurit ou de manchons Nicopress (dénominations commerciales.)
 En biologie un manchon peut être une mycorhize recouvrant une partie externe racinaire d'une plante, notamment dans une symbiose.

Évelyne Manchon, tireuse sportive française